Zieleniew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 de la voïvodie de Łódź
du powiat de Kutno
 Zieleniew, un village de la gmina de Krośniewice
 Zieleniew, un village de la gmina de Krzyżanów
du powiat de Łęczyca
 Zieleniew, un village